Зум:
 Объектив переменного фокусного расстояния (вариообъектив, трансфокатор; также зум-объектив от ) — объектив с переменным фокусным расстоянием.
 Зум, Ульрих Фридрих фон (1691—1740) — друг короля Пруссии Фридриха II (Великого), саксонский посланник в Берлине.
 Виллемос-Зум, Рудольф (1847—1875) — немецкий зоолог.
 Зум — персонаж, суперзлодей комиксов компании DC Comics.

См. также 
 Zoom
 Zoom Airways — грузовая авиакомпания Бангладеш.
 Zoom-эффект
 Zoom H4n
 Zoom Player
 Zoom (разработчик — Zoom Video Communications)
 ZOOM ZOOM ZOOM